André Guy peut désigner :
 André Guy (né en 1941), un ancien footballeur professionnel français ;
 André Guy (né en 1913), un auteur français d'articles et d'ouvrages régionalistes sur le Bourbonnais en général et sur Montluçon en particulier ;
 Guy André (né en 1959), un député bloquiste à la Chambre des communes du Canada.